Momanyi ist der Familienname folgender Personen:

 Grace Kwamboka Momanyi (* 1981), kenianische Langstreckenläuferin
 Jared Momanyi (* 1990), kenianischer Sprinter